Enrique II de Lusignan (en francés: Henri II de Chypre, griego: Ερρίκος Β΄ της Κύπρου; junio de 1270 – Strovolos, 31 de marzo de 1324), rey de Chipre desde 1285 hasta 1306 y nuevamente desde 1310 hasta 1324, de Jerusalén desde 1285, príncipe titular de Antioquía y conde titular de Trípoli desde 1308. Fue el hijo de Hugo III de Chipre y de Isabel de Ibelín. Sucedió a su hermano Juan I en 1285 como Enrique II de Chipre, coronado el 24 de junio de 1285, y como rey de Jerusalén.

Desembarcó en Acre el 4 de junio de 1286, recuperando el control del reino de Jerusalén, y fue coronado rey de Jerusalén en Tiro el 15 de agosto de 1286. Regresó a Chipre en septiembre-octubre de 1286, dejando a Felipe de Ibelín como su bailío. Enrique regresó a Acre en mayo de 1289 y negoció una paz de diez años y diez meses con el sultán Qalawun. Sin embargo, un motín en la ciudad en agosto de 1290 dio lugar a enfrentamientos musulmanes/cristianos que provocaron que el sultán al-Ashraf sitiara Acre desde el 6 de abril de 1291 hasta que la ciudad cayó el 18 de mayo de 1291. Después de la caída de Acre, el reino de Jerusalén siguió manteniendo una ficticia existencia independiente, con los reyes de Chipre nombrando oficiales de este «estado» separado.

La ciudad de Famagusta fue asimilada en el estado de Jerusalén, adoptando sus armas y fue el lugar para la coronación de cada sucesivo rey de Chipre como rey de Jerusalén hasta que cayó ante los genoveses en 1373. Enrique II permitió a los caballeros Templarios y los caballeros Hospitalarios a quedarse en Chipre después de su expulsión de Palestina, aunque les negó el derecho a adquirir nuevas tierras con la esperanza de que no se volvieran tan poderosos en Chipre como lo habían sido en Palestina.

Los Templarios conspiraron con el hermano del rey Amalarico, quien tomó el poder en 1306. Enrique se retiró a su propiedad real de Strovolos donde se ocupó de sus halcones, pero en febrero de 1310 fue escoltado a Armenia de Cilicia al exilio. Después del asesinato de Amalarico en junio de 1310, Enrique fue liberado de Armenia gracias a la intervención de su madre, quien negoció su cambio por Zabel, la viuda de Amalarico, y desembarcó en Famagusta el 27 de agosto de 1310. Enrique exigió venganza contra los caballeros Templarios, ahogando o quemando a sus líderes. Sufría de epilepsia. Murió el 31 de marzo de 1324

Biografía

Fue el segundo hijo de Hugo III y sucedió a su hermano Juan I como Rey de Chipre el 20 de mayo 1285, habiendo sospechas de que había estado involucrado en el envenenamiento su hermano Juan I. Fue coronado en Santa Sofía, Nicosia, 24 de junio de 1285. Carlos de Anjou, que rechazó la pretensión de Juan al trono, había muerto en 1285, permitiendo a Enrique recuperar Acre de los angevinos. Al mando de una sola flota Enrique atacó Acre y la ciudad fue capturada el 29 de julio. Se coronó rey de Jerusalén el 15 de agosto de 1286, pero regresó a Chipre y nombró a su tío Felipe de Ibelin como Alguacil en su ausencia. Por este tiempo Acre fue una de las pocas ciudades costeras que quedaron en el Reino de Jerusalén.

Durante su reinado, los mamelucos capturaron Tiro, Beirut, y el resto de las ciudades, y debilitaron la resistencia en Trípoli en 1289. El asedio final de Acre comenzó el 5 de abril de 1291, con Enrique presente en la ciudad, él se escapó a Chipre con la mayoría de sus nobles, y la ciudad cayó al mando de Khalil el 28 de mayo. Enrique siguió gobernando como rey de Chipre, y siguió reclamando el reino de Jerusalén y a menudo pensando en recuperar el antiguo territorio en el continente, intentó una operación militar coordinada en 1299/1300 con Ghazan, el ilkán mongol de Persia, cuando Ghazan invadió territorio mameluco en 1299, trató de detener a los barcos genoveses de la alianza con los mamelucos, con la esperanza de debilitarlos económicamente y en dos ocasiones escribió al papa Clemente V pidiendo una nueva cruzada. Heredó de su tía Margarita de Lusignan los derechos sobre el Principado de Antioquía y del Condado de Trípoli.

Su reinado en Chipre fue próspero y rico y él estuvo muy involucrado con la impartición de justicia y la administración del reino, ordenó que la Haute Cort de Jerusalén llevara un registro por escrito por primera vez (en italiano o francés, y no en latín), y amplió el papel judicial de un órgano consultivo feudal a un tribunal verdadero responsable de juzgar y sancionar a los delincuentes. Sin embargo, Chipre no estaba en condiciones de cumplir su verdadera ambición, la recuperación de la Tierra Santa.

Sufría de epilepsia, que a veces lo incapacitó y esto ocasionó que sus nobles no estuvieran satisfechos con él. Su hermano Guido, era el condestable de Chipre, siendo condenado a muerte en 1303 por conspirar contra Enrique. En 1306 su hermano Amalric, príncipe de Tiro, Condestable de Jerusalén, conspiró con los templarios para sacarlo del poder, sin embargo, Amalric asumió el título de Gobernador y Regente de Chipre. Enrique II fue depuesto el 26 de abril y exiliado a Armenia, donde el rey de Armenia era Oshin, su cuñado, sin embargo, tras la muerte de Amalarico en 1310, Oshin liberó a Enrique, que regresó a Chipre y volvió a ocupar su trono con la ayuda de los Hospitalarios el 26 de agosto de 1310, encarcelando a muchos de los conspiradores, incluyendo a su hermano Condestable Aimery, Balian de Ibelin II, Príncipe de Galilea, y otros familiares de Balian. En 1313, se encargó de supervisar la disolución de los templarios en Chipre y la transferencia de sus bienes a los Hospitalario.

Se casó con Constanza de Sicilia (1303/1307 - en Chipre después del 19 de junio de 1344), hija de Federico II de Sicilia y de Leonor de Anjou, en Santa Sofía, Nicosia, el 16 de octubre de 1317, y no tuvieron hijos. Más tarde ella se casó con León V de Armenia y Juan de Lusignan, príncipe titular de Antioquía.

Enrique murió el 31 de marzo de 1324 en su villa de Strovolos, cerca de Nicosia, fue enterrado en la iglesia franciscana de Nicosia y fue sucedido por su sobrino Hugo IV.

Enlaces externos

Ancestros

Referencias 

Reyes de Chipre del siglo XIII
Reyes de Jerusalén del siglo XIII
Casa de Lusignan
Reyes de Chipre del siglo XIV
Fallecidos en Chipre
Chipriotas del siglo XIII
Chipriotas del siglo XIV